Grupp G i världsmästerskapet i fotboll 2018 spelades mellan den 18 och 28 juni 2018. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen avancerade till utslagsspelet.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 1 december 2017 i Moskva fastställdes vilka fyra lag som ska spela i grupp G.

Tabell

Matcher
Totalt sex matcher spelades i grupp G.

Belgien mot Panama 

{{Resultat med trupp|id=BEL-PAN
|nr       = 13
|bild     = BEL-PAN 2018-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Dries Mertens Romelu Lukaku 
|mål2     = 
|arena    = Olympiastadion Fisjt
|spelplats= Sotji
|publik   = 43257
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Romelu Lukaku
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Tunisien mot England 

{{Resultat med trupp|id=TUN-ENG
|nr       = 14
|bild     = TUN-ENG 2018-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Ferjani Sassi 
|mål2     =  Harry Kane 
|arena    = Volgograd Arena
|spelplats= Volgograd
|publik   = 41064
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Harry Kane
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Belgien mot Tunisien 

{{Resultat med trupp|id=BEL-TUN
|nr       = 29
|bild     = BEL-TUN 2018-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 1
|mål1     = Eden Hazard Romelu Lukaku Michy Batshuayi 
|mål2     =  Dylan Bronn   Wahbi Khazri
|arena    = Spartak Stadion
|spelplats= Moskva
|publik   = 44190
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Eden Hazard
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Panama 

{{Resultat med trupp|id=ENG-PAN
|nr       = 30
|bild     = ENG-PAN 2018-06-24.svg
|datum    = 24 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 5 – 0
|mål1     = John Stones Harry Kane Jesse Lingard 
|mål2     =  Felipe Baloy
|arena    = Nizjnij Novgorod-stadion
|spelplats= Nizjnij Novgorod
|publik   = 43319
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Harry Kane
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Belgien 

{{Resultat med trupp|id=ENG-BEL
|nr       = 45
|bild     = ENG-BEL 2018-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Adnan Januzaj
|arena    = Kaliningrad Stadion
|spelplats= Kaliningrad
|publik   = 33973
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Adnan Januzaj
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Panama mot Tunisien 

{{Resultat med trupp|id=PAN-TUN
|nr       = 46
|bild     = PAN-TUN 2018-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2018
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Yassine Meriah 
|mål2     =  Fakhreddine Ben Youssef Wahbi Khazri
|arena    = Mordvinien Arena
|spelplats= Saransk
|publik   = 37168
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=  och 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Fakhreddine Ben Youssef
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp G
Sportevenemang i Moskva
Sportevenemang i Sotji
Moskva under 2000-talet